Pentálofos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pendálofon (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Pentálofos (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar